TME steht für:
 Technische Masseneinheit, siehe Hyl
 Tetra Meldeempfänger, siehe Funkmeldeempfänger #TETRA Meldeempfänger (TME) in Deutschland
 Totale Mesorektale Exzision, ein chirurgisches Operationsverfahren
 Training mit Ergebnisfeststellung, Unterricht mit anschließender Klausur (Prüfung)
 Trimethylolethan, dreiwertiger Polyalkohol
 Tumor microenvironment, engl. für Tumormikroumgebung
 Gabriel Vargas Santos Airport (IATA-Code), Flughafen von Tame (Kolumbien), Departamento Arauca, Kolumbien
 Bahnhof Metzingen (Württ) (DS100-Code), deutscher Bahnhof

tme steht für:
 Tremembé (Sprache) (ISO-639-3-Code), unklassifizierte ausgestorbene Sprache der Tremembé in den Bundesstaaten Ceará und Maranhão in Brasilien

Abkürzung